Max Kolb (1829-1915), jardinier paysagiste munichois ;
  (1889-1970), personnalité du parti nazi.